Als Lotsenhaus wird der Dienstsitz eines Lotsen bezeichnet.

In Deutschland existieren folgende Lotsenhäuser:

 Lotsenhaus Schleimünde
 Lotsenhaus Seemannshöft in Hamburg
 Lotsenhaus Stralsund